Хангал
Топоним
 Хангал — город округа Хавери в индийском штате Карнатака.
 Хангал — сомон аймака Булган, Монголия.

Фамилия
 Гангубай Хангал (1913—2009) — индийская певица.
 Зундуин Хангал (1948—1996) — монгольский композитор.

См. также 
 Хангай (значения)